Брайан Джованни Рочес Мехия (; родился 1 января 1995 года в Тегусигальпе, Гондурас) — гондурасский футболист, нападающий клуба «Насьонал» (Фуншал) и сборной Гондураса.

Клубная карьера 
Рочес начал карьеру в клубе «Реал Эспанья». 14 октября 2012 года в матче против «Депортес Савио» он дебютировал в Лиге Насьональ. 25 марта 2013 года в поединке против «Марафона» Брайан забил свой первый гол за команду. 23 марта 2014 года в матче против все того же «Марафона» Рочес сделал «покер».

В начале 2015 года Брайан перешёл в американский «Орландо Сити». 8 марта в матче против «Нью-Йорк Сити» он дебютировал в MLS. В марте 2016 года Рочес был переведён в фарм-клуб «Орландо Сити Б».

В июле 2016 года Рочес на правах полугодовой аренды вернулся в родной клуб «Реал Эспанья». В начале 2017 года Брайан присоединился к «Атланта Юнайтед», но так и не дебютировал за команду. Летом того же года Рочес подписал контракт с португальским «Насьоналом» из Фуншала. 1 октября в матче против дублёров «Браги» он дебютировал в Сегунда лиге. В этом же поединке Брайан забил свой первый гол за «Насьонал».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной национальной команды Брайан выиграл молодёжные игры Центральной Америки. В 2015 году Рочес был включён в заявку молодёжной сборной Гондураса на участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Гаити, Канады, Мексики, Сальвадора и Гватемалы. В поединках против канадцев, гаитян и сальдорцев Рочес забил четыре гола.

4 сентября 2014 года в матче Центральноамериканского кубка против сборной Белиза Брайан дебютировал за сборную Гондураса.

Достижения 
Международные

 Гондурас (до 20)
  Молодёжные игры Центральной Америки — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Реал Эспанья» Сан-Педро-Сула
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Орландо Сити Б»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал